Arnošt Lustig
 Jacob Wilhelm Lustig
 Victor Lustig
 König Lustig